Osoby o tym nazwisku:
 Bartłomiej Bychawski – polski hokeista
 Marek Bychawski – polski kompozytor, trębacz
 Wojciech Bychawski – polski geodeta

Zobacz też:
 Powiat bychawski – dawny powiat w woj. lubelskim